Саин () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Саин, Аружан (род. 1976) — общественный деятель, телеведущая, актриса, продюсер, директор благотворительного фонда.
 Саин, Жумагали (1912—1961) — советский казахский поэт, писатель и переводчик, участник Великой Отечественной войны.